Nabo largo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Brassica napus; o
 el nombre común de la planta Brassica rapa.